Dinerstein ist der Familienname folgender Personen:

 David Dinerstein, US-amerikanischer Filmproduzent
 Eric Dinerstein (* 1952), US-amerikanischer Natürschützer und Sachbuchautor 
 Harriet Dinerstein, US-amerikanische Astronomin
 Norman Dinerstein (1937–1982), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Rebecca Dinerstein (* 1987), US-amerikanische Autorin